Aldover kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldover (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Aldover (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar